Plaats in Indonesië
 Tobo (Jati), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Tobo (Merakurak), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
Plaats in Zweden
 Tobo (Zweden), een plaats in de gemeente Tierp in de provincie Uppsala län